Tenisový turnaj ATP Dubai Tennis Championships 2012 se konal ve dnech 27. února – 3. března v Dubaji ve Spojených arabských emirátech venku na kurtech s tvrdým povrchem oddílu Aviation Club Tennis Centre. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 500 series. Odměny činily 1 700 475 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Novak Djoković (semifinále)
  Roger Federer (vítěz)
  Andy Murray (finále)
  Jo-Wilfried Tsonga (čtvrtfinále)
  Tomáš Berdych (čtvrtfinále)
  Mardy Fish (2. kolo)
  Janko Tipsarević (čtvrtfinále)
  Juan Martín del Potro (semifinále)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi divokou kartu do turnaje:
  Omar Awadhy
  Sergej Bubka
  Marko Djoković

Následující hráči se probojovali do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Michael Berrer
  Marco Chiudinelli
  Andrej Golubjov
  Lukáš Lacko

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (finále)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (vítězové)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Dubai Tennis Championships
Sport ve Spojených arabských emirátech v roce 2012
ATP World Tour 2012